Tannheim heißen folgende geographischen Objekte:

 Tannheim (Württemberg), Gemeinde im Landkreis Biberach in Baden-Württemberg, Deutschland
 Tannheim (Tirol), Gemeinde im Bezirk Reutte in Tirol, Österreich
Gemeindeteile:
 Tannheim (Villingen-Schwenningen), Stadtteil von Villingen-Schwenningen in Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Thanheim
 Tannheimer
 Tannenheim
 Dannheim